Brink kan syfta på:

 Brink – en kort backe
 Brink (norra delen) – en småort i Botkyrka kommun
 Brink (spel) – en klass- och uppgiftsbaserad förstapersonsskjutare som utvecklats av Splash Damage

Personer med efternamnet Brink eller Brinck
 Anders Magnus Brinck (1794–1861), svensk borgare och politiker
 André Brink (1935–2015), sydafrikansk författare
 Bernhard Brink (född 1952), tysk sångare och programledare i TV
 Bernhard ten Brink (1841–1892), tysk språkforskare
 Camilla Brinck (född 1974), svensk popartist 
 Carl Brink (1844–1926), svensk borgmästare och militärjurist
 Cecilia Brinck (född 1962), svensk politiker, moderat
 Christian Brink (född 1983), norsk fotbollsspelare
 Daniel Brink Towner (1850–1919), musikdirektör och tonsättare i USA
 Edvard Brink (1883–1970), dansk kompositör, musiker och kapellmästare
 Gunnar Brinck (1895–1972), svensk militär
 Gustaf Brink (1858–1904), svensk pianist, pianopedagog och tonsättare
 Gösta Brink (1907–1996), svensk flygare
 Inga Brink (1913–2010), svensk skådespelare och sångerska
 Ivar Diderichsen Brinch (1665–1728), dansk psalmdiktare
 Jan Brink (född 1960), svensk ryttare
 Jan ten Brink (1834–1901), nederländsk författare
 Johan Brinck (född 1959), fotbollsspelare och tränare
 Johan Brink (född 1958), svensk friidrottare
 Johan Fredrik Brinck (1816–1900), svensk kopparslagare och politiker
 John Brinck (1908–1934), amerikansk roddare
 Josefin Brink (född 1969), svensk politiker och journalist
 Julia Brinck (1854–1926), svensk läkare
 Julius Brink (född 1982), tysk beachvolleybollspelare
 Jörgen Brink (född 1974), svensk längdskidåkare och skidskytt, flerfaldig vinnare av Vasaloppet
 Kalle Brink (född 1975), svensk golfspelare
 Lars Brink (1943–2022), svensk fysiker
 Niels Brinck (född 1975), dansk singer-songwriter
 Nils G. Brink (1912–1983), svensk arkitekt
 Per Brinck (1919–2013), svensk professor i zoologi
 Reinier Cornelis Bakhuizen van den Brink (1810–1865), nederländsk arkivarie, historiker och litteraturforskare
 Rolf van den Brink (född 1958), svensk journalist
 Seth Brinck (1894–1971), svensk skeppsredare
 Sigurjón Brink (1974–2011), isländsk musiker
 Stefan Brink (född 1952), svensk språkvetare
 Stig Brink (1932–2018), svensk jurist
 Søren Brinck (1668–1743), dansk militär